Денежное — топоним:

Россия

Населённые пункты 
 Денежное — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Денежное — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Денежное — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Денежное — деревня в Старицком районе Тверской области.

Озёра 
 Денежное — озеро в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Денежное — озеро в Старицком районе Тверской области.